Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2011/12.

В групповом этапе участвуют 48 клубов: 38 команд, прошедших через квалификацию, и 10 проигравших четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации). Клубы разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы прошла 26 августа 2011 года в Монако. Перед жеребьёвкой 48 команд были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2010/11. В результате жеребьёвки были образованы 12 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины. По правилам жеребьёвки команды из одной страны не могли быть распределены в одну группу. Более того все группы были разделены на 4 части: группы A-C (так называемые «красные» группы), группы D-F («зелёные» группы), группы G-I («синие» группы), группы J-L («жёлтые» группы), матчи в которых пройдут в разные дни и/или в разное время. Команды из стран, из которых в групповой этап прошли более одного представителя, не могли быть распределены в группы одного цвета.

* Через неделю после проведения жеребьёвки, 2 сентября, «Сьон» был исключён из участников группового этапа, после того как УЕФА приняла протест «Селтика» в отношении результатов матчей раунда плей-офф со «Сьоном» в связи с сомнениями о правомерности участия в них ряда игроков, освободившееся место в группе I занял шотландский клуб.

География группового этапа 
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2011/12 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия — 4 команды,
 Австрия, Бельгия, Израиль, Нидерланды, Румыния, Украина — по 3,
 Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Польша, Португалия, Россия, Франция — по 2,
 Ирландия, Кипр, Словакия, Словения, Турция, Швейцария, Швеция, Шотландия — по 1.

Группы 

Время начала матчей указано CET/CEST

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Примечания 

Групповой этап